Batterista di diversi gruppi metal, dal 2005 suona nelle band di alcune trasmissioni televise trasmesse in diretta su Mediaset e dal 2007 è insegnante di batteria presso la scuola di musica “Skull Of Rock”, riconosciuta come sede di Milano del Modern Music Institute. Appare per la prima volta in televisione nel 2011 nel primo episodio della fiction Non smettere di sognare 2 in onda su canale 5. Dal 2016 è il batterista ufficiale del cantautore italiano Maurizio Pirovano con cui ha partecipato, fra l'altro, a due edizioni del Pistoia Blues Festival (2017 e 2019).

È stato considerato uno dei migliori giovani emergenti della batteria italiana.

Discografia

Con gli Amniotic Count 
 2005 - Not Born Yet

Con Barbara Monte 
 2008 - Dai fuoco ai miei papaveri

Con i Destrage 
 2007 - Urban Being
 2010 - The King Is Fat 'n' Old
 2014 - Are You Kidding Me? No.
 2016 - A Means to No End
 2019 - The Chosen One

Con Nicola Denti 
 2020 - Egosfera

Con Maurizio Pirovano 

 2022 - Adesso

Tour 
 2011 - È batterista nel tour estivo di Loredana Errore

Televisione

Programmi TV 
Sei un mito (Canale 5, 2005)
Talent1 (Italia 1, 2007)
Saturday Night Live from Milano (Italia 1, 2008)
Quelli che il lunedì (Rai 2, 2021)

Serie TV 
 Non smettere di sognare 2 (2011) - Ruolo: Alex

Premi e riconoscimenti 
  Vincitore del Percfest-memorial Naco 2007

Note

Collegamenti esterni 
 federicopaulovich.com: Sito ufficiale